Americium (95Am) je umělý prvek, v přírodě se nevyskytuje. Prvním vyrobeným izotopem byl v roce 1944 241Am.

Je známo 21 izotopů tohoto prvku, nejstabilnější jsou 243Am (poločas přeměny 7 364 let), 241Am (432,6 let), 240Am (50,8 hodiny) a 242Am (16,02 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 12 hodin, většina pod 75 minut. Také bylo popsáno 10 jaderných izomerů tohoto prvku.

Významné izotopy

Americium-241 

Americium-241 je nejrozšířenější izotop americia v jaderném odpadu. Používá se v americiových ionizačních hlásičích kouře, které mají ionizační komory. Také jde o potenciální palivo pro dlouhodobé radioizotopové termoelektrické generátory.

Americium-241 se přeměňuje alfa rozpadem za současného uvolnění záření gama.

Americium-242m 
242mAm je štepitelné (jelikož má lichý počet neutronů) a má nižší kritickou hmotnost než 239Pu. Má velmi velký účinný průřez pro štěpení a v reaktoru je rozštěpeno poměrně rychle.

Americium-243 
243Am je s poločasem přeměny 7 364 let nejstabilnějším izotopem americia. Vzniká v jaderném palivovém cyklu záchytem neutronu z 242Pu.

243Am je karcinogenní.

Seznam izotopů

Reference

Externí odkazy 
 

 
Americium
Americium